Sengo Muramasa – fabbro artigiano giapponese vissuto nel periodo Muromachi (XVI secolo)
Muramasa – film d'animazione del 1987 diretto da Osamu Tezuka
 Muramasa: La spada demoniaca – videogioco sviluppato dalla Vanillaware e pubblicato nel 2009
 Muramasa – personaggio dei fumetti della Marvel Comics
 Muramasa – personaggio del manga e anime Bleach
 Muramasa – personaggio della serie di videogiochi Ninja Gaiden e  Dead or Alive